Wallanlagen steht für:

 Wallanlage, Befestigung einer Stadt
 Bremer Wallanlagen, Parkanlage in Bremen
 Wallanlagen (Frankfurt am Main), Grünanlage in Frankfurt am Main
 Wallanlagen (Lübeck), Parkanlage in Lübeck
 die historischen Hamburger Wallanlagen
 der erhaltene westliche Teil der Hamburger Wallanlagen, als Parkanlage Teil von Planten un Blomen